Pjotr Tolstoj kan avse:

Pjotr Tolstoj (1645–1729)
Pjotr Tolstoj (1769–1844)
Pjotr Tolstoj (1969–)